Podul de pe râul Kwai se poate referi la:
  Podul de pe râul Kwai (roman) (Le Pont de la rivière Kwaï), un roman francez din 1952 scris de Pierre Boulle.

  Podul de pe râul Kwai (film) (The Bridge on the River Kwai), un film americano-britanic din 1957 regizat de David Lean, bazat pe romanul lui Pierre Boulle.